HMS Ark Moth  — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Moth (1907) — есмінець берегової охорони. Збудований у 1907 році. Під час будівництва перейменований на HMS TB 12. Підірвався на міні та затонув у 1915 році.
 HMS Moth (1915) — Річковий канонерський човен типу «Інсект». Збудований у 1915 році. Брав участь у Першій та Другій світовій війнах. У 1941 році затоплений екіпажем під час штурму Гонконгу. Піднятий японцями та включений складу Імперського флоту Японії. Підірвався на морській міні на річці Янцзи в 1945 році та потонув.

Кораблі ВМС Великої Британії